Abengibre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abengibre (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Abengibre (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar